Пейл:

 Пейл — общее название ядра английской средневековой колонии в юго-восточной Ирландии.
 Пейл, Кес (1897—1976) — нидерландский футболист, нападающий.
 Пейл, Мэри Бет (род. 1940) — американская актриса и певица.